Mot kan vara:

 Mot – en typ av vägkorsning där trafiken korsar minst en av de mötande vägarnas körbanor planskilt, se trafikplats
 Mot (semitisk gud) – en dödsgud i syrisk-fenicisk religion
 MOT (välgörenhet) – en norsk organisation mot våld och droger
 Mót – ett möte 
 Jamtamot – ett självständigt allting på Bynäset på Frösön
 Jamtamot i Uppsala – ett akademiskt ordenssällskap samt en student- och hembygdsförening vid Norrlands nation i Uppsala och deras möte Mot
 Mot eller mått – en typ av gjutform, se Tackjärnsgalt